La città invisibile – film del 2010 diretto da Giuseppe Tandoi
 La Città invisibile – associazione italiana